Dioro peut désigner :
 Dioro, la commune rurale du Burkina Faso
 Dioro, la commune du Mali